Viliamu ist der Familienname folgender Personen:

 Joan Viliamu (* 1966), niueainische Politikerin
 Kitiona Viliamu (* 1980), samoanischer Rugby-Union-Spieler